Jean Fougerat (1861-1932), pharmacien, philanthrope et viticulteur français ;
 Emmanuel Fougerat (1869-1958), peintre et historien d'art français ;
 André-Jacques Fougerat (1902-1983), évêque français ;
 Henri Fougerat (1909-1944), frère du précédent, militaire français, Compagnon de la Libération ;
 Jean-Pierre Fougerat (1953-2015), homme politique français.